Први светски рекорд у брзом ходању на 20 км у мушкој конкуренцији признат је од ИААФ (International Association of Athletics Federations – Међународна атлетска федерација), 2003. године. То је било време Џеферсон Переза из Екватора од 1:17:21 сата.

Актуелни рекорд поставио је 15. марта 2015. Јусуке Сузуки из Јапана у времену 1:16:36.

Види још 
 Ходање 20 километара
 Светски рекорди у атлетици на отвореном
 Рекорди светских првенстава у атлетици на отвореном
 Развој светског рекорда у брзом ходању на 20 километара за жене
 Развој светског рекорда у брзом ходању на 50 километара за мушкарце
 Олимпијски рекорди у атлетици
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — 20 километара ходање за мушкарце
 Европски рекорди у атлетици на отвореном 
 Рекорди европских првенстава у атлетици на отвореном
 Развој европског рекорда у атлетици на отвореном - 20 километара ходање за мушкарце
 Развој европског рекорда у атлетици на отвореном - 20 километара ходање за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном - 20 километара ходање за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном - брзо ходање за жене

Референце

Спољашне везе 

Ходање на 20 км за мушкарце
Ходање на 20 километара